Брановицкий — фамилия. Известные носители:

 Брановицкий, Евгений Викторович (род. 1981) — белорусский футболист.
 Брановицкий, Игорь Евгеньевич (1976—2015) — украинский военнослужащий, участник боевых действий на Донбассе, Герой Украины.
 Брановицкий, Леонид Ипполитович (род. 1953) — председатель Курганского областного суда (2003—2009).